Грайворон:

 Грайворон — город в Белгородской области России.
 «Грайворон» — малый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М»).